

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della X Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della XI Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Germania
Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Germania
Membri dell'International Swimming Hall of Fame